Coombs-Goodfellow ist der Nachname folgender Personen:

 Ian Coombs-Goodfellow (* 1963), Badmintonspieler aus Jersey
 Kerry Coombs-Goodfellow (* 1971), Badmintonspielerin aus Jersey